López Rekarte es el nombre con el que han sido conocidos dos jugadores de fútbol que son hermanos:

 Luis María López Rekarte (1962).
 Aitor López Rekarte (1975).